Amerikai Egyesült Államok
Mexico (Indiana)
Mexico (Kentucky)
Mexico (város, Maine)
Mexico (statisztikai település, Maine)
Mexico (Allegany megye, Maryland)
Mexico (Carroll megye, Maryland)
Mexico (Missouri)
Mexico (város, New York)
Mexico (falu, New York)
Mexico (Ohio)
Mexico (Juniata megye, Pennsylvania)
Mexico (Montour megye, Pennsylvania)
Mexico (Texas)
Új-Mexikó, szövetségi állam
Lásd még
 Mexikó (Mexikói Egyesült Államok)